Стшегом:

 Стшегом — город в Польше, входит в Нижнешлёнское воеводство, Свидницкий повят.
 Стшегом — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Свидницкий повят, Нижнесилезское воеводство.